Гу́ннар Э́рик Эмануэ́ль Ве́ннерстрём (; , Эр, , лен , Швеция — ,  , ) — шведский ватерполист и пловец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 в Лондоне Веннерстрём входил в состав шведской сборной по водному поло. Проиграв в полуфинале, она в итоге заняла третье место и получила бронзовые медали. В плавании он участвовал в заплывах на 1500 м вольным стилем и эстафете 4×200 м вольным стилем, но не прошёл дальше первых раундов.

Веннерстрём является также двукратным чемпионом Швеции на 100 м вольным стилем (1903, 1904). Выступал за клуб «Стокгольм» ().

Похоронен на стокгольмском кладбище Норра бегравнингсплатсен.

Примечания

Ссылки 
 Гуннар Веннерстрём на sports-reference.com 

Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Ватерполисты Швеции
Пловцы Швеции
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1908 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1908 года
Чемпионы Швеции по плаванию
Игроки ВПК «Стокгольм»
Похороненные на кладбище Норра бегравнингсплатсен